Валериан Платонович Платонов (а — а) — государственный деятель Российской империи, член Государственного совета, министр статс-секретарь Царства Польского, статс-секретарь, сенатор, действительный тайный советник.

Биография 
Побочный сын Платона Зубова, фаворита Екатерины II. В службу вступил 3 марта 1825 года. Действительный статский советник с 7 ноября 1850 года. Сенатор и тайный советник с 8 сентября 1859 года.
Статс-секретарь Его Величества. Товарищ министра статс-секретаря Царства Польского.

24 сентября 1864 года назначен министром статс-секретарём Царства Польского с правом присутствия в Государственном совете.
19 мая 1866 года назначен членом Государственного совета с оставлением в званиях сенатора и статс-секретаря Его Величества.
1 января 1879 года пожалован в чин действительного тайного советника.

В 1850 году в результате его брака с полькой Теодорой Джевицкой, дочерью Станислава Новаковского , шамбелана короля Станислава Августа Понятовского,  Платонов получил в качестве майората (приданого) польский город Билгорай и стал последним его владельцем. После усмирения январского восстания (1863—1864) в Польше 1 июля 1864 года продал город Билгорай правительству России.

В 1880-х годах Платонов вступил в конфликт с князем А. М. Горчаковым, в результате которого покинул Россию и поселился в Париже.

Вторым браком (с 18 июля 1883 года) был женат на француженке Евгении Меньючи (1863— ?), католического вероисповедания.

Личные архивы В. Платонова, содержащие многочисленные документы, касающиеся различных аспектов политики России в Царстве Польском, вместе с корреспонденцией на русском, польском и французском языках, находятся в институте Ю. Пилсудского в Нью-Йорке.

Предки

Награды 
 Орден Святого Владимира 2 степени (13 июля 1861 года)
 Орден Святой Анны 1 степени с Императорской короной
 Орден Святого Станислава 1 степени (4 сентября 1856 года)
 Орден Святого Владимира 3 степени
 Орден Святой Анны 2 степени
 Знак отличия беспорочной службы за XXV лет

Примечания

Литература 
 Список гражданским чинам первых четырёх классов по старшинству. 1 июля 1860 г. — , 1860. — С. 61.
 Список сенаторов по старшинству чинов. 5 января 1864 года. — , 1864. — С. 100.
 Список высшим чинам государственного, губернского и епархиального управлений. — , 1865. — С. 6.
 Список господам членам Государственного Совета по старшинству чинов. 11 сентября 1878 г. — , 1878. — С. 19.
 Список господам членам Государственного Совета по старшинству чинов. 30 сентября 1882 г. — , 1882. — С. 21.
 История Правительствующего Сената за двести лет. 1711—1911 гг. — , 1911. Том 5 (дополнительный). — С. 143.

Ссылки 
 Архив Валериана Платонова

Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Государственные деятели царства Польского
Члены Государственного совета Российской империи
Сенаторы Российской империи
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Награждённые знаком отличия беспорочной службы